Том Розенталь: Розенталь, Том (род. 1988) — британский актёр.
 Розенталь, Том (род. 1986) — британский музыкант.
 Розенталь, Том (род. 1996) — израильский футболист.
 Розенталь, Том (1935—2014) — британский издатель и художественный критик.

См. также 
 Розендаль, Тон (род. 1960) — голландский программист.